Torreira steht für 
 Torreira, die Gemeinde in Portugal

Torreira ist der Familienname folgender Person:
 Lucas Torreira (* 1996), uruguayischer Fußballspieler